Роман Андреевич Грохольский (род. 1960) — российский актёр, артист Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн». 

Заслуженный артист Российской Федерации (2001). Народный артист Российской Федерации (2007).

Биография 
Родился 30 января 1960 года. Цыган.
 
С девяти лет начал заниматься боксом: участвовал в соревнованиях, был чемпионом Прибалтики, чемпионом Латвии, входил в сборную Латвии. Окончив Елгавскую 5-ю среднюю школу, поехал подавать документы в физкультурный институт в Москве, но поступил учиться в цыганскую студию театра «Ромэн» на базе музыкального училища имени Гнесиных. Окончил студию училища им. Гнесиных, затем режиссерский факультет ГИТИС.

Также окончил Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации. Является советником члена президиума президентского совета по реализации приоритетных национальных проектов, руководителем секретариата рабочей группы комиссии по социальному развитию и демографической политики общественной палаты Российской Федерации, а также сопредседателем Центра противодействия коррупции в органах государственной власти.

В 2010 году Роман Андреевич создал национальный совет по культуре, искусству и социальной защите цыган России, став его председателем. Один из самых весомых вкладов Романа Грохольского в поддержание цыганской культуры — содействие публикации книги Николая Бессонова, посвящённой судьбе советских цыган в годы войны.

Семья 
 Отец — Андрей Васильевич Матусевич — цыган, глава рода Тэвэра. Участник Великой Отечественной войны, ушёл на фронт добровольцем и прошёл всю войну разведчиком, уволился в запас майором.
 Жена — Ляля Жемчужная, артистка театра «Ромэн».
 Дети — сын Андрей (род. 1989), актер театра «Ромэн»; дочь Настя, студентка.
 Внук — Филипп (род. 2009).

Награды 
 Орден Дружбы (2021)
 Народный артист Российской Федерации (2007).
 Заслуженный артист Российской Федерации (2001).

Творчество

Театр Ромэн 
 «Плясунья — дочь шатров» − Ефим Васильевич
 «Вива, Кармен!» − Хосе
 «Тайна голубого камня» − Чарана
 «Колдовская любовь» − Леонардо
 «Подкова счастья» — Галушка
 «Колокола любви» — Фролло

Фильмография 
 2017 — «Один против всех» − цыганский барон Рамир Кемалов
 2011 — «Лектор» − Хавели
 2010 — «Зверобой-2» − Драго Михайлов
 2009 — «Кармелита. Цыганская страсть» − Лекса Саппоро
 2005 — «Талисман любви» − Сенька
 2001 — «Дальнобойщики» (16-я серия «Свой бизнес») − цыганский барон Талисман

Примечания

Ссылки 
 Грохольский Роман
 Интервью на сайте театра Ромэн